Use Your Illusion I, album du groupe de hard rock américain Guns N' Roses sorti en 1991 ;
 Use Your Illusion I, DVD live du groupe Guns N' Roses sorti en 1992 ;
 Use Your Illusion II, album du groupe Guns N' Roses sorti en 1991 ;
 Use Your Illusion II, DVD live du groupe Guns N' Roses sorti en 1992.

 Use Your Illusion Tour, tournée mondiale du groupe Guns N' Roses.